Гомованилиновая, или 3-метокси-4-гидроксифенилуксусная кислота, сокр. ГК, ГВК,  (формула HOC6H3(OCH3)CH2COOH) — основной продукт обмена катехоламинов, в том числе дофамина.

Физические свойства 
В чистом виде белый кристаллический порошок, растворимый в воде, бензоле, спиртах, эфире и нерастворимый в циклогексане.

Ссылки 
 Homovanillic Acid - Страница в каталоге PubChem.
 Ванилилминдальная и гомованилиновая кислоты - Русский Медицинский Сервер.

Одноосновные карбоновые кислоты
Ароматические карбоновые кислоты
Оксикислоты
Соединения азота по алфавиту
Ванилоиды